Grassi puede hacer referencia a:

Personas 
Alex de Grassi, guitarrista estadounidense.
Claudio Grassi, político italiano.
Davide Grassi, escritor y periodista italiano.
Ernesto Grassi, filósofo italiano.
Franz Dominic Grassi, comerciante alemán.
Giovanni Battista Grassi, zoólogo italiano.
Giorgio Grassi, arquitecto italiano.
Orazio Grassi, astrónomo y matemático italiano.
Giuseppe Grassi, político italiano.

Julio César Grassi, sacerdote católico argentino.

Libero Grassi, emprendedor italiano.
Nicolò Grassi, pintor italiano.
Paolo Grassi, empresario teatral italiano.
Paolo Grassi, escritor italiano.
Achille de Grassi, cardenal italiano.
Giovannino De' Grassi, pintor, escultor y arquitecto italiano.
Ángela Grassi, escritora italiana.
Horazio Grassi, religioso italiano.

Miscelánea 
Palacio Grassi, palacio de Venecia, Italia.